Il doppio del torneo di tennis Croatian Indoors 1996, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Menno Oosting e Libor Pimek che hanno battuto in finale 6–3, 7–6 Martin Damm e Hendrik Jan Davids.

Teste di serie
 Tomás Carbonell /  Javier Sánchez (semifinali)
 Menno Oosting /  Libor Pimek (campioni)
 Marc-Kevin Goellner /  David Prinosil (primo turno)
 Martin Damm /  Hendrik Jan Davids (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Croatian Indoors 1996
ATP Tour 1996